Sjultjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjultjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Sjultjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (11,8 ha)

Se även
Sjulstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn